Název Jarkovice mají tři sídla:
 Jarkovice (Opava) – část opavské městské části Vlaštovičky
 Jarkovice (Bystřice) – část města Bystřice v okrese Benešov
 Jarkovice (Velhartice) – část obce Velhartice v okrese Klatovy